Behrmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Behrmann (1874–1934), rumänisch-deutscher Kunstmaler, Werbegrafiker und Produktdesigner
 Alfred Behrmann (1928–2022), deutscher Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Carolin Behrmann (* 1975), deutsche Kunsthistorikerin

 Günter C. Behrmann (* 1941), deutscher Sozialwissenschaftler
 Gustav Behrmann, deutscher Fußballspieler
 Heinrich Behrmann (1770–1836), deutsch-dänischer Pädagoge und Historiker

 Jan Behrmann (* 1953), deutscher Geologe und Hochschullehrer
 Johann Heinrich Christian Behrmann (1775–1856), deutscher Kaufmann und Taubstummenpädagoge
 Marlene Behrmann (* 1959), südafrikanische Psychologin
 Martin Behrmann (1930–2014), deutscher Chorleiter und Hochschullehrer
 Rolf B. Behrmann (1911–1982), deutscher Geologe
 Rudolph Gerhard Behrmann (1743–1827), deutscher Geistlicher
 Samuel Nathaniel Behrman (1893–1973), US-amerikanischer Schriftsteller
 Stephan Behrmann (* 1970), deutscher Dramaturg, Theaterwissenschaftler und Autor
 Ulrike Behrmann von Zerboni (* 1940), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:

 Bermann
 Baermann
 Behrman
 Berman, Familienname